Nöcker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nöcker (1856–1917), deutscher Architekt
 Gregor Nöcker (* 1967), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Hans Günter Nöcker (1927–2019), deutscher Opernsänger der Stimmlage Bass
 Josef Nöcker (1919–1989), deutscher Mediziner und Sportfunktionär
 Maik Nöcker (* 1969), deutscher Moderator und Podcaster

Siehe auch:

 Nocker